Pavel Blatný (schaker) - Tsjechisch schaker
 Pavel Blatný (componist) - Tsjechisch componist